Ше́лтон () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 

 Генрі Шелтон (; 1942) — американський воєначальник, генерал армії США (1990), командувач силами спеціальних операцій Збройних сил США (1996—1997).
 Дебора Шелтон (; 1948) — американська актриса, сценарист, кінопродюсер і фотомодель.
 Лутон Шелтон (; 1985) — ямайський футболіст, нападник.
 Марлі Шелтон (; 1974) — американська актриса.
 Роско Шелтон (; 1931—2002) — американський блюзовий і ритм-енд-блюзовий співак.
 Ян Шелтон (; 1957) — канадський астроном

Топоніми

Шелтон — гора (2485 м), найвища вершина хребта Хоумран, в Адміралтейських горах (Трансантарктичні гори, Східна Антарктида)

Шелтон — місто, штат Коннектикут
 Шелтон — місто, штат Вашингтон
 Шелтон — селище, штат Небраска

Інше 
 5953 Шелтон — астероїд головного поясу.